Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 15 километров среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 9 марта. В соревнованиях принял участие 21 спортсмен из 9 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+4).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр